Flers puede referirse a:
 Flers, comuna francesa de Orne.
 Flers, comuna francesa de Somme.
 Flers, comuna francesa de Paso de Calais.